Opatoshu  ist der Familienname folgender Personen:

 David Opatoshu (1918–1996), US-amerikanischer Film- und Theaterschauspieler sowie Drehbuchautor, Sohn von Joseph Opatoshu
 Joseph Opatoshu (1887–1954), polnischer Schriftsteller